PWK – skrót mogący oznaczać:
 Pojemność wymiany kationów
 Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894
 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 (tzw. PeWuKa)
 Poznański Węzeł Kolejowy
 Przysposobienie Wojskowe Kobiet
 Przysposobienie Wojskowe Konne
 symbol akcji Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych (PPWK lub PWK)
 systemy podgrzewania, wentylacji i klimatyzacji w architekturze słonecznej